Miejscowości w Polsce: 
 Glądy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie 
 Glądy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Pieniężno
 Glądy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Grunwald